Стародворцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Стародворцы — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Стародворцы — деревня в Лядском сельсовете Щучинского района Гродненской области.
 Стародворцы — деревня в Василишковском сельсовете Щучинского района Гродненской области.
 Стародворцы — деревня в Солигорском районе Минской области.